Bieg mężczyzn na dystansie 15 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964 w Innsbrucku został rozegrany 2 lutego. Wzięło w nim udział 71 zawodników z 21 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant Finlandii Eero Mäntyranta.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964